Рд (рд) — сокращение, означает:
 Рд — Резерфорд
 рд — ракетная дивизия
 рд (ранее) — разведывательный дивизион, сейчас рдн.
 рд — ракетный двигатель, также составляющая часть аббревиатур типов двигателей. Например: жрд — жидкостный ракетный двигатель.